Рефлексология (психология) — направление психологии, рассматривающее психическую деятельность как совокупность рефлексов.
 Рефлексология (альтернативная медицина) — род акупунктуры.